

Anno 
 507 o 507 a.C.

Codici 
 507 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Nyenheim, presso Culemborg, nella regione Gheldria, dei Paesi Bassi centrorientali.

Matematica 
 507 – numero